Opatówka – lewy dopływ Wisły
 Opatówka – prawy dopływ Liswarty